Гаплогруппа F2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 F2-a
 F2a
 F2b
 F2g
 F2-b
 F2h
 F2c
 F2d
 F2e
 F2f
 F2i
 F2j

Распространение

Сибирь 
Тюркские народы
 тубалары — 2,8 % (144)

Палеогенетика

Неолит 
Луншань (культура)
 PLTM313 — Pingliangtai — Хуайян, Чжоукоу, Хэнань, Китай — 2118—1894 calBCE (3620±30 BP) — Ж — F2h.

Железный век 
Тасмолинская культура
 MJ-54 | UT-14-17 — Бирлик (курганы) | Mound 6, northern burial — Баянаульский район, Павлодарская область, Казахстан — 2689—2351 cal BP (2410±30 BP) — Ж — F2.

Средние века 
Висячие гробы
 BandaKD11 — Дахуа-Яоский автономный уезд, Хэчи, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай — 1,467-1,307 cal BP — М — F2d.

Номады
 DA126 | IS7 — Almaly, Kurgan 1, Object 1, Issyk, Tian Shan — Алмалы (Енбекшиказахский район), Алматинская область, Казахстан — 890—1025 calCE (1078±37 BP, UBA-31228) — М — R-CTS6 # F2c1.
 DA118 | Kyr 68 — Kurgan nr. 38, Boz-Adyr — Тонский район, Иссык-Кульская область, Киргизия — 1030—1160 calCE (950±27 BP, UBA-31223) — Ж — F2g.

Примечания

Публикации 
2012
 
2016
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 F2 — Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа F2 (мтДНК)